Пимен Максимович Софронов (1898 – 1973) е известен естонски старообредчески иконописец и реставратор от палехската школа, преподавал в Европа и САЩ, ученик на Г. Е. Фролов, учител на повечето известни иконописци от средата на ХХ в.

Биография 
Пимен Софронов е роден на 4 септември 1898 г. в село Тихотка, Лифляндска губерния, Руска империя.

През 1947 г. се преселва в САЩ, по покана на архиепископ Виталий, и се установява в Милвил. През 1950 г. получава американско гражданство. Изографисва старообредческия храм „Свети Никола“. Участва в реставрацията на редица църкви и преподава.

Умира при странни обстоятелства на 14 май 1973 г. в Милвил.

Източници 

Руски художници